Boussinesq pode ser:
Aproximação de Boussinesq
Joseph Valentin Boussinesq, matemático e físico francês.

Desambiguação